Ве́роника Ви́ткова (; 9 декабря 1988, Врхлаби, Чехословакия) — чешская биатлонистка, чемпионка мира 2015 года в смешанной эстафете, серебряный призёр зимних Олимпийских игр 2014 года в смешанной эстафете, бронзовый призёр зимних Олимпийских игр 2018 года в спринте, двукратная чемпионка мира по биатлону среди юниоров (2006, 2009).

Семья 
Зденек Витек, её дядя по отцу — бывший биатлонист, бронзовый призёр чемпионата мира (2003), чемпион Европы (2000), ныне тренер женской сборной Чехии, тётя по матери — лыжница, участница зимних Олимпийских игр в Нагано — Яна Шалдова-Сухардова. Две младшие сестры Витковой тоже спортсменки.

21 ноября 2020 года у Витковой и её партнера Марека Лейсека родилась дочь Элишка.

Спортивная карьера 
В биатлон пришла в 10 лет, до этого занималась лыжами. В 2004 стала членом сборной команды. В 2005 впервые выступила на международных соревнованиях. На юниорском чемпионате мира 2006 выиграла индивидуальную гонку девушек (10 км). В сезоне 2006—2007 появилась на соревнованиях мирового кубка. В сезоне 2007—2008 впервые попала в тридцатку лучших, заняв 14-е место в индивидуальной гонке. На чемпионате мира среди юниоров, проходившем в 2008 году в Рупольдинге, стала второй в преследовании.

В сезоне 2008/2009 ещё десять раз заняла место в числе теперь уже сорока лучших, получающих зачётные очки, показав лучший результат в кубковой карьере — 5-е место в индивидуальной гонке на чемпионате мира в корейском Пхёнчхане. На юниорском мировом первенстве 2009 в Кенморе выиграла эстафету и стала второй в преследовании. По итогом сезона 2008/2009 была выбрана лучшей биатлонисткой Чехии.

Летом 2009 года перенесла болезнь, сорвавшую тренировочный процесс, что стало причиной неудачного выступления на этапах Кубка мира 2009/2010.

На зимних Олимпийских играх в Корее, в первой спринтерской гонке, Вероника заняла почётное третье место и стала бронзовым призёром Игр. Это первая медаль Олимпиад в личных соревнованиях для чешской спортсменки.

Результаты

Выступления на юниорских чемпионатах мира

Участие в Олимпийских играх

Выступления в чемпионатах мира

Место в общем зачетё Кубка мира 
 2007/2008 — 60-е место (18 очков)
 2008/2009 — 36-е место (196 очков)
 2009/2010 — 63-е место (53 очка)
 2010/2011 — 43-е место (139 очков)
 2011/2012 — 25-е место (336 очков)
 2012/2013 — 16-е место (511 очков)
 2013/2014 — 9-е место (553 очка)
 2014/2015 — 4-е место (798 очков)
 2015/2016 — 8-е место (703 очка)
 2016/2017 — 25-е место (393 очка)
 2017/2018 — 8-е место (545 очков)
 2018/2019 — 30-е место (253 очка)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Petite, shy by nature, but with a strong will to succeed, Portrait of Veronika Vitkova — Part II — статьи на сайте IBU 
 У Чехии появилась надежда — статья на Чемпионат.ру

Биатлонисты Чехии
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2018 года
Чемпионы мира по биатлону
Чемпионы мира по летнему биатлону